Die Abkürzung VEG steht für:

 Bundesverband des Elektro-Großhandels
 Volkseigenes Gut
 Vereinigung Ehemaliger Geisenheimer, eine Alumniverbindung
 Vorarlberger Erdgas GmbH, ein ehemaliges Unternehmen der Vorarlberger Kraftwerke

VE-G steht für:
 , ISO-3166-2-Code des venezolanischen Bundesstaates

VEG